Торрельес-де-Льобрегат () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Байкс-Льобрегат. Занимает площадь 13,55 км². Население — 5526 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Ayuntamiento de Torrelles de Llobregat
 Patrimonio histórico-artístico de Torrelles de Llobregat

Муниципалитеты Барселоны